Sensibilidade epicrítica compreende a sensibilidade fina de toque e vibração. É uma sensibilidade importante para a distinção da localização de dois pontos distantes a uma pequena distância, como usado na escrita em Braile, para pessoas cegas.

Ver também
Sensibilidade protopática
Braille

Neurologia
Percepção